Новоалекса́ндровка — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Новоалександровка — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Ново-Александровка — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Новоалександровка — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Новоалександровка — до 2016 г. название села Бастау в Атбасарском районе Акмолинской области.
 Новоалександровка — название села Отек в Хобдинском районе Актюбинской области до 1990-х годов.
 Новоалександровка — название села Керу в Кордайском районе Жамбылской области до 1990-х годов.

Россия 
Алтайский край
 Новоалександровка — село в Рубцовском районе.

Амурская область
 Новоалександровка — село в Тамбовском районе.

Башкортостан
 Новоалександровка — село в Благоварском районе.
 Новоалександровка — село в Зилаирском районе.
 Новоалександровка — деревня в Шаранском районе.
 Новоалександровка — покинутый посёлок в городском округе Уфа.

Белгородская область
 Новоалександровка — село в Борисовском районе.
 Новоалександровка — посёлок в Волоконовском районе.
 Новоалександровка — село в Ровеньском районе.
 Новоалександровка — село в Старооскольском городском округе.
 Новоалександровка — хутор в Яковлевском районе.

Воронежская область
 Новоалександровка — село в Панинском районе.
 Новоалександровка — хутор в Подгоренском районе.

Дагестан
 Новоалександровка — прежнее название села Нижний Чирюрт в Кизилюртовском районе.

Красноярский край
 Новоалександровка — деревня в Ирбейском районе.
 Новоалександровка — деревня в Назаровском районе.
 Новоалександровка — село в Нижнеингашском районе.
 Новоалександровка — деревня в Уярском районе.

Курская область
 Новоалександровка — деревня в Щигровском районе.

Липецкая область
 Новоалександровка — деревня в Становлянском районе.

Московская область
 Новоалександровка — деревня в Наро-Фоминском районе.
 Новоалександровка — деревня в Одинцовском районе.

Новосибирская область
 Новоалександровка — деревня в Колыванском районе.
 Новоалександровка — село в Мошковском районе.
 Новоалександровка — деревня в Татарском районе.
 Новоалександровка — деревня в Усть-Таркском районе.
 Новоалександровка — деревня в Чановском районе.

Омская область
 Новоалександровка — село в Омском районе, в 2004 г включено в состав г. Омска.
 Новоалександровка — деревня в Москаленском районе.
 Новоалександровка — деревня в Седельниковском районе.

Оренбургская область
 Новоалександровка — посёлок в Акбулакском районе.
 Новоалександровка — село в Бузулукском районе.

Ростовская область
 Новоалександровка — хутор в Азовском районе.
 Новоалександровка — хутор в Ольхово-Рогском сельском поселении Миллеровского района.
 Новоалександровка — хутор в Сулинском сельском поселении Миллеровского района.

Рязанская область
 Ново-Александровка — деревня в Клепиковском районе.

Самарская область
 Новоалександровка — посёлок, Красноармейский район.

Саратовская область
 Новоалександровка — село в Александрово-Гайском районе.
 Новоалександровка — деревня в Калининском районе.
 Новоалександровка — село в Самойловском районе.
 Новоалександровка — деревня в Саратовском районе.

Смоленская область
 Ново-Александровка — деревня в Хиславичском районе.

Тамбовская область
 Новоалександровка — деревня в Моршанском районе.
 Новоалександровка — деревня в Ржаксинском районе.

Татарстан
 Новоалександровка — село в Бугульминском районе.

Тульская область
 Новоалександровка — деревня в Суворовском районе.

Тверская область
 Ново-Александровка — деревня в Торжокском районе.

Тюменская область
 Новоалександровка — деревня в Казанском районе.
 Новоалександровка — село в Ярковском районе.

Чувашия
 Новоалександровка — деревня в Комсомольском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Новоалександровка — село в Белогорском районе.
 Новоалександровка — село в Красноперекопском районе.
 Ново-Александровка — упразднённое село в Симферопольском районе, включённое в состав села Софиевка.

Украина 
Днепропетровская область
 Новоалександровка — село в Днепровском районе.
 Новоалександровка — село в Межевском районе.
 Новоалександровка — село в Покровском районе.
 Новоалександровка — бывшее село в Пятихатском районе.
 Новоалександровка — село в Синельниковском районе.

Донецкая область
 Новоалександровка — село в Александровском районе.
 Новоалександровка — село в Добропольском районе.
 Новоалександровка — посёлок в Покровском районе.
 Новоалександровка — село в Покровском районе.
 Новоалександровка — село в Тельмановском районе.

Житомирская область
 Новоалександровка — село в Емильчинском районе.

Запорожская область
 Новоалександровка — село в Весёловском районе.
 Новоалександровка — село в Запорожском районе.
 Новоалександровка — село в Приазовском районе.
 Новоалександровка — название города Мелитополь в 1816—42 годах.

Кировоградская область
 Новоалександровка — село в Долинском районе.
 Новоалександровка — село в Знаменском районе.
 Новоалександровка — село в Кропивницком районе.
 Новоалександровка — село в Маловисковском районе.
 Новоалександровка — село в Новоукраинском районе.

Луганская область
 Новоалександровка — село в Беловодском районе.
 Новоалександровка — посёлок городского типа в Краснодонском районе.
 Новоалександровка — село в Кременском районе.
 Новоалександровка — село в Попаснянском районе.
 Новоалександровка — село в Троицком районе.

Николаевская область
 Новоалександровка — село в Ермоловском сельском совете Баштанского района.
 Новоалександровка — село в Новоалександровском сельском совете Баштанского района.
 Новоалександровка — село в Березнеговатском районе.
 Новоалександровка — село в Братском районе.
 Новоалександровка — село в Еланецком районе.
 Новоалександровка — село в Казанковском районе.
 Новоалександровка — посёлок в Первомайском районе.

Одесская область
 Новоалександровка — село в Ананьевском районе.
 Новоалександровка — село в Великомихайловском районе.
 Новоалександровка — село в Любашёвском районе.

Сумская область
 Новоалександровка — село в Краснопольском районе.

Харьковская область
 Новоалександровка — село в Близнюковском районе.
 Новоалександровка — посёлок в Волчанском районе.
 Новоалександровка — село в Сахновщинском районе.
 Новоалександровка — село в Харьковском районе.

Херсонская область
 Новоалександровка — село в Каланчакском районе.
 Новоалександровка — село в Нижнесерогозском районе.
 Новоалександровка — село в Нововоронцовском районе.

Железнодорожный пункт 
 Новоалександровка — узловая железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.

См. также 
 Новая Александровка
 Ново-Александрово
 Новоалександровский
 Новоалександровское
 Александровка